Уильям Джон «Билли» Каннингем ( родился 3 июня 1943 года в Бруклине, Нью-Йорк) — бывший баскетболист и тренер Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Обладатель прозвища Малыш-кенгуру (Kangaroo Kid ) за его прыжки и рекордные способности к подбору. В общей сложности он провел 17 сезонов в команде НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» (девять в качестве игрока, восемь в качестве тренера) и два сезона в качестве игрока в «Carolina Cougars» из АБА. Член Зала славы баскетбола, вошёл в списки 50 величайших игроков в истории НБА и 75 величайших игроков в истории НБА, а также в Сборную всех времён АБА.

Спортивная биография 
Первые шаги в баскетболе Билли Каннингем начал делать в Бруклине, выступая за школьную команду в местной лиге. Затем он учился в университете Северной Каролины. За четыре года в университетской команде он набрал 1916 очков (в среднем 24.3) и сделал 1189 подборов (в среднем 15.1).

На драфте НБА 1965 года его под пятым номером выбрала «Филадельфия Севенти Сиксерс». В дебютном сезоне Билли Каннингем вошёл в сборную новичков НБА. В следующем сезоне в составе Филадельфии 76 он выиграл чемпионат НБА. С 1972 по 1974 годы он выступал Американской баскетбольной ассоциации за клуб «Каролина Кугарз». Затем он вернулся в Филадельфию. Билли Каннингем завершил карьеру по окончании сезона в 1976 году.

Билли Каннингем тренировал клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» с 1977 по 1985 годы. Под его руководством команда трижды выходила в финал НБА, где победила только в 1983 году.

Статистика игрока

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Филадельфия|80||26,7|42,6||63,4|7,5|2,6|||14,3|4||17,3|16,1||84,6|4,5|2,5|||5,3}}

 Статистика тренера 

|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1977-78
|76||53||23||.697|| align="center" |1 в Атлантическом дивизионе||10||6||4
| align="center" |Проигрыш в финале конференции
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1978-79
|82||47||35||.573|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||9||5||4
| align="center" |Проигрыш в полуфинале конференции
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1979-80
|82||59||23||.720|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||18||12||6
| align="center" |Проигрыш в финале НБА
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1980-81
|82||62||20||.756|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||16||9||7
| align="center" |Проигрыш в финале конференции
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1981-82
|82||58||24||.707|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||21||12||9
| align="center" |Проигрыш в финале НБА
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1982-83
|82||65||17||.793|| align="center" |1 в Атлантическом дивизионе||13||12||1
| align="center" |Победа в финале НБА
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1983-84
|82||52||30||.634|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||5||2||3
| align="center" |Проигрыш в первом раунде
|-
| align="left" |Филадельфия 76| align="left" |1984-85
|82||58||24||.707|| align="center" |2 в Атлантическом дивизионе||13||8||5
| align="center" |Проигрыш в финале конференции
|-class="sortbottom"
|Всего за карьеру'''
| ||650||454||196||.698|| ||105||66||39||align="center" |1 победа в финале НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА
 Billy Cunningham

Родившиеся в Бруклине
Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Каролина Кугарз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Средней школы Эразмус Холл